Rajca – staropolska nazwa członka rady, czyli radnego
 Rajca – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim w rejonie korelickim